Karen Grigorian (ur. 1995) – ormiański szachista
  (1947–1989) – ormiański szachista
  (ur. 1968) – ormiański polityk